

Cinema 
 Chambal – film del 2019 diretto da Jacob Verghese

Geografia 
India
 Divisione di Chambal – divisione del Madhya Pradesh 
 Chambal – fiume